Орак — топоним. Может означать:

Казахстан 
 Орак (Восточно-Казахстанская область) — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Орак (Западно-Казахстанская область) — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Орак (Молдавия) — село в Леовском районе.

Турция 
 Орак (остров, Измир) — остров в Измирском заливе.
 Орак (остров, Мугла) — остров в заливе Гёкова.